Marten Toonder, stripschrijver
Toonder Studio's
Jan Gerhard Toonder, schrijver en dichter
Toonder is ook de persoon die in het bezit is van een document (bijvoorbeeld een cheque, bankbiljet of een aandeel) en enkel op grond van het bezit de rechthebbende daarvan is. Zijn naam staat niet op het document vermeld (soms staat er expliciet: "aan toonder") en de toonder hoeft zich dan ook niet te legitimeren om het document te verzilveren. Zie ook: Recht aan toonder.